

Persone
Nasr I (... -892) – governatore ed emiro persiano
Nasr II (... -943) – emiro persiano
Abu l-Juyush Nasr (1287-1322) – quarto sultano nasride del Sultanato di Granada
Felipe Nasr (1992) – pilota automobilistico brasiliano
Hossein Nasr (1933) – filosofo e insegnante iraniano
Ramsey Nasr (1974) – attore e poeta olandese

Luoghi
Nasr – sobborgo della capitale egiziana Il Cairo

Altro
Nasr  – divinità maschile araba del periodo preislamico
El Nasr o semplicemente Nasr – casa automobilistica egiziana

Pagine correlate
Al-Nasr (disambigua)